ARA Constitución es el nombre de los siguientes buques argentinos:

 la goleta Constitución (1815);
 el vapor Constitución;
 y la cañonera ARA Constitución (1874).

Constitución